Jokischberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Jokischberg, Berg bei Kettewitz, Gemeinde Klipphausen  im Landkreis Meißen, Sachsen
 Jokischberg (Gemeinde Gerersdorf-Sulz), Ortsteil der Gemeinde Gerersdorf-Sulz, Bezirk Güssing, Burgenland